Данная статья представляет собой список футболистов, сыгравших за основной состав команды в группе «А» весеннего чемпионата СССР 1936 года минимум один матч.

Динамо (Москва) 
Тренер: Квашнин, Константин Павлович

Домашний стадион: Стадион «Динамо»

Динамо (Киев) 
Тренер: Товаровский, Моисей Давидович

Домашний стадион: Стадион «Динамо» имени В. А. Балицкого

Спартак (Москва) 
Тренер: Козлов Михаил Степанович, Фивебр Антонин

Домашний стадион: Стадион «Динамо»

ЦДКА (Москва) 
Тренер: Халкиопов Павел Васильевич

Домашний стадион: Стадион ЦДКА

Локомотив (Москва) 
Тренер: Столяров, Алексей Иванович (играющий)

Домашний стадион: Стадион «Сталинец»

Динамо (Ленинград) 
Тренер: Батырев, Павел Васильевич

Домашний стадион: Стадион «Динамо»

Красная заря (Ленинград) 
Тренер: Окунь, Михаил Осипович

Домашний стадион: Стадион «Красный треугольник»
 

Чемпионат СССР по футболу 1936
Списки футболистов СССР